Пётр Богдано́вич: Богданович, Пётр Константинович (1898—1955) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Богданович, Пётр Фёдорович (?—1803) — русский писатель.